Джеймс Брэ́дли () или Джим Брэ́дли (): Брэдли, Джеймс (1692—1762) — английский астроном.
 Брэдли, Джеймс (род. 1954) — американский писатель.
 Брэдли, Джим (1952—1982) — американский баскетболист.